Hans Delbrück - historiador alemão, pai de Max Delbrück.
Max Delbrück - biólogo teuto-estadunidense.
15264 Delbrück - asteróide.

Desambiguação